Castroville (Califórnia)
Castroville (Texas)

Desambiguações de topônimos